

Кислянка — селище, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Кислянка — село, Цілинний округ, Курганська область

Кислянка — село, Синельниківський район, Дніпропетровська область